Предраг Дишљенковић (Скопље, 1907 — Скопље, 1983) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Мис Стон   || /
|-
| 1959. || Виза зла  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1964. || Под истим небом  || /
|-
| 1967. || Мементо  || Ставре (као Предраг Дисленковикј)
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба  || /
|-
| 1968. || Планина гнева  || /
|-
| 1969. || Република у пламену  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Цена града  || Заложник 4 (као Предраг Дисленковикј)
|-
| 1971. || Жеђ  || /
|-
| 1971. || Македонски део пакла  || /
|-
| 1972. || Вртлог ТВ филм || /
|-
| 1973. || Добра долина ТВ филм || /
|-
| 1975. || Илинка  ТВ филм || 
|-
| 1978. || Златни години ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1982. || Време на летала ТВ филм || /
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Покојникот (као Предраг Дисленковикј)
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1907.
Умрли 1983.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци
Срби у Северној Македонији